Danza kan syfta på:

 Danza (genre) – en genre av musik från Puerto Rico
 Danza (häst) – ett engelskt fullblod
 Tony Danza (1951–), en amerikansk skådespelare och musiker